William Henry peut désigner :
 William Henry de Grande-Bretagne (1743-1805),  de Gloucester et Édimbourg, membre de la famille royale britannique ;
 William Henry (1775-1836), chimiste britannique ;
 William Henry (1914-1982), acteur américain.